Hellerup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hellerup Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Hellerup Sogn (Gentofte Kommune)